Жанибек-хан  () (1428—1480) — казахский хан, один из основателей Казахского ханства и его правитель. Именовался ханом, но не являлся единовластным верховным правителем. Был соправителем с Керей-ханом. Сын последнего хана Белой Орды и хана Золотой Орды Барака. Правнук хана Уруса, правителя Золотой Орды.

Упоминание 
Самое раннее упоминание относится к XV веку в рукописи «Таварих Гузида Нусрат наме»: "И у Барак хана было три сына. Их имена - Мир Сайд,  Мир Касым, Абу Сайд , и еще Джанибек хан был.

Биография 
В настоящее время существует две версии происхождения династии первых казахских ханов. По одной из них они происходили из дома Орда-Эджена, по другой — они являлись потомками тринадцатого сына Джучи-хана — Тука-Тимура. Например, Абу-л-Гази в своей родословной пишет:

Махмуд ибн Вали в «Бахр ал-асрар» также называет Керея (Гирея) и Жанибека потомками Тука-Тимура:

Во второй половине 1450-х годов часть кочевого населения во главе с султанами Жанибеком и Кереем (Гиреем) отделилась от правившего в Дешт-и-Кыпчаке шайбанида Абу-л-хайра и откочевала в Могулистан, обосновавшись около Чу и Козы-Баши. Хан Могулистана вступил в союз с ними, рассчитывая на их поддержку в борьбе со своими противниками. Около 200 тысяч кочевников, страдавших от бесконечных феодальных усобиц и войн, сгруппировались вокруг Жанибек-хана и Керей-хана, власть которых настолько окрепла, что вызвала опасение у Абу-л-хаира, предпринявшего в 1468 году военный поход в Могулистан, но скоропостижно умершего в пути. Откочёвка казахов Керея и Жанибека явилась важным звеном в цепи событий, способствоваших образованию Казахского ханства. Первое упоминание об откочёвке встречается в фундаментальном труде по средневековой истории Центральной Азии и Казахстана - книге «Тарих-и-Рашиди» историка, военачальника, правителя Мирзы Мухаммада Хайдара Дулати, откуда оно перешло во многие другие произведения («Хабиб ас-сийар» Хондемира, «Хафт Иклим» Амин Ахмада рази, «Бахр ал-асрар» Махмуда ибн Вали и другие). Мирза Мухаммад Хайдар Дулати в «Тарих-и-Рашиди» пишет:

Среди аргынов существует предание, что самыми приближенными лицами Абу-л-хайра были Кобланды-батыр из рода кара-кыпчак и Даирходжа, прозванный Ак-Жолом, из рода аргын. Соперничество их окончилось убиением Даирходжи (Ак-Жола) кыпчаком Кобланды. Аргыны потребовали от Абу-л-хайра выдачи Кобланды; хан отказал в их просьбе. Тогда аргыны (и Кереи) во главе с султанами Жанибеком и Кереем оставили Абу-л-хайра и ушли на восток.

В 1468 году Абу-л-хаир скончался, и верховную власть унаследовал его сын Шайх-Хайдар, а все противники Абу-л-Хайра объединились и начали против него активную борьбу, в связи с чем правление Шейх-Хайдар-хана было недолгим. После убийства в 1471 году Шейх-Хайдара Сибирским ханом Ибаком верховную власть в восточном Деште получил Керей, который назначил правителем западного крыла своего брата Жанибека. Жанибек сделал своей ставкой город Сарайчик, расположенный в нижнем течении Яика, то есть в центре кочевий мангытов. Он сделал лидера мангытов Мусу своим беклярбеком. Вместе с Жанибеком в Западный Казахстан (в современном смысле) откочевали и подчинённые ему казахи. Однако в 1473 году когда скончался Керей хан, Жанибек султан занял место брата, вернувшись на Восток в Сыгнак вместе с казахскими улусами. После смерти Жанибека в 1474 году, ногайцы не пожелали подчиниться Бурундук хану и Ногайская орда стала независимой от Казахской. В это время к казахам примыкало всё больше людей, их численность росла, параллельно расширялся район их кочевий. Численность их сторонников достигла 200 тысяч человек.

Благодаря их откочёвке сформировалось современное название казахской народности, с конца XV века термин «қазақ» (казах) приобретает политический характер, употребляясь для обозначения отдельных феодальных владений, созданных Кереем и Жанибеком, а с начала XVI века, после откочёвки части племён с современной территории Казахстана во главе с Шейбани-ханом в Мавераннахр термин «қазақ» начинает приобретать этнический характер.

В научной литературе отсутствует единое мнение по поводу откочёвки Керея и Жанибека, а также по вопросам места и возникновения Казахского ханства. Так, ряд авторов писали, что Казахское ханство образовалось на рубеже XV−XVI веков, что откочёвка Керея и Жанибека и выделение ряда феодальных владений под их руководством являлась лишь эпизодом в формировании Казахского ханства.

Сведений о деятельности Жанибек-хана по развитию своей власти в Казахском ханстве, о последнем периоде его жизни и смерти нет.

Сыновья 
 Иренджи (Еренши, Жиренше) — властитель Саурана в 1470-е годы. По сообщениям средневековых источников, успешно противостоял попыткам узбекского хана Мухаммеда Шейбани захватить Сауран и другие города Туркестана.
 Махмуд (ум. 1476) — правитель Сузака. Как и Иренджи, принимал участие в обороне сырдарьинских земель от узбекских войск.
 Касым (1445/1455 — 1521) — казахский хан, при котором государство достигло наивысшего расцвета.
 Адик (после 1445 — после 1503) — активный участник походов Бурундук-хана против Шибанидов.
 Джаниш (Жаныш) (1453 — после 1513) — также участник борьбы с шибанидами.
 Канбар (Канабар) — единоутробный брат Касыма. Всю жизнь провёл в авангарде войска будущего хана.
 Таниш (Тыныш, Тиниш, Биниш) (1453 — после 1513) — известен тем, что потерпел крупное поражение от войск Мухаммеда Шейбани.
 Узек (Усек. Усен, Уснак) — сведений из его биографии не сохранилось.
 Жадик (Джадик) (ум. 1520-е) — участник борьбы с Ногайской Ордой.

Память 
В Астане в 2010 году появился памятник ханам Керею и Жанибеку скульптора Рената Абенова. Общая высота памятника от основания до венца знамени составляет 12 метров, высота фигуры Жанибек-хана в полный рост — 5,25 метра.

Примечания

Литература 
 

Казахские ханы
Торе